Rosamunde (vrouw van Alboin)
 Titel van een Duitse schlager, ook bekend als Beer barrel polka, in Nederland onder de titel Rats, kuch en bonen.
 540 Rosamunde, - planetoïde
 Rosamunde (Schubert), toneelmuziek van Franz Schubert uit 1823